

Astronomia
 5208 Royer – asteroide della fascia principale

Geografia
 Royer – comune francese situato nel dipartimento della Saona e Loira

Persone
 Alphonse Royer (1803-1873) – librettista, scrittore e giornalista francese
 Antoine-Athanase Royer-Collard (1768-1825) – medico e psichiatra francese
 Augustin Royer (... – ...) – astronomo francese
 Bob Royer, propr. Robert Dee Royer  (1927-1973) – cestista statunitense
 Clémence Royer (1830-1902) – filosofa e scienziata francese
 Daniel Royer (1990) – calciatore austriaco
 Henri Royer (1869-1938) – pittore francese
 Joseph-Nicolas-Pancrace Royer (1705-1755) – clavicembalista e compositore francese
 Lionel Royer (1852-1926) – pittore francese
 Michelle Royer (1966) – modella statunitense
 Mike Royer, propr. Michael W. Royer (1941) – fumettista statunitense
 Pierre-Paul Royer-Collard (1763-1845) – politico e filosofo francese
 Ray Royer (1945) – musicista, chitarrista e compositore britannico